Suspended Animation — дванадцятий студійний альбом американського репера Esham, виданий 3 серпня 2010 р. лейблом Reel Life Productions.

7 грудня 2010 виконавець випустив 32-трековий реліз Subatomic Jetpack, до якого увійшли пісні, що не потрапили до Suspended Animation. Його тривалість: 74:20. На думку самого виконавця, ця платівка — міні-альбом.

Список пісень

Учасники 
 Esham — виконавчий продюсер
 Деніел Джордан, King Solomon — запрошені гості
 Ruin Your Life (Тоні Рейнс, Раян Сі, Skeels, Тоні Батчарт) — живі інструменти, продакшн
 Ерік Морґесон — мастеринг
 Тодд Перл — дизайн обкладинки
 Filthy Rockwell, Essman, Pitchbull, Kuttmah, Villain Accelerate — продюсери

Посилання 

Альбоми Esham
Англомовні музичні альбоми